Falanga može značiti:

 Falanga (bojni poredak), bojni poredak pješaštva u antičko doba
 Falanga (stranka) - fašistička stranka Španjolske